Okręty US Navy o nazwie USS  "Guide":
 Pierwszy  był trałowcem przybrzeżnym. Zwodowany w 1941.
 Drugi  był trałowcem. Zwodowany w 1954.

Guide